Усятское — село в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр Усятского сельсовета.

География 
Находится в восточной части края, в южных пределах Бийско-Чумышской возвышенности, на берегах реки Бия.
Климат
Умеренный континентальный. Самый холодный месяц: январь (до −54 °C), самый тёплый: июль (до +39 °C). Годовое количество осадков составляет 450—500 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от 1295 жит..

Инфраструктура 
Функционируют: муниципальная бюджетная общеобразовательная школа «Усятская СОШ», администрация поселения, отделение «Почты России», фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, OOO "УСЯТСКОЕ МОЛОКО"

Транспорт 
Село доступно по дороге общего пользования регионального значения «Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-34)

Примечания 
10. https://checko.ru/company/usyatskoe-moloko-1172225028381

Населённые пункты Бийского района